USS Georgia ha sido el nombre usado por dos buques de la Armada de los Estados Unidos en honor al estado de Georgia.

El  fue un acorazado de clase Virginia, utilizado como buque de entrenamiento y escolta de convoyes durante la Primera Guerra Mundial, y para llevar de retorno a Norteamérica a las tropas estadounidenses tras la contienda.

El  fue el cuarto submarino de la clase Ohio, construido inicialmente como SSBN, no llegó a servir como submarino de misiles balísticos, pero fue convertido a SSGN.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos